

Patronyme 

  Pierre-Étienne Moitte (1722-1780), peintre et graveur français ;
 Jean Guillaume Moitte (1746-1810), son fils, sculpteur français.